

Codici 
 YEO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yeovilton (Regno Unito)

Persone 
 Martial Yeo – ex calciatore e allenatore di calcio ivoriano

Altro 
 isola Yeo, isola della costa della Columbia Britannica